województwo pomorskie